Приз Лучшему снайперу — хоккейный приз, который вручается игроку Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который забросил наибольшее количество шайб в регулярном чемпионате. 

Приз был учреждён до образования КХЛ, в 2000 году газетой «Советский спорт», и вручался хоккеисту, забросившему наибольшее количество шайб в ворота соперников в матчах чемпионата России, включая игры плей-офф. С 2009 года вручается игроку КХЛ, забросившему наибольшее количество шайб в регулярном чемпионате КХЛ.

Обладатели приза 
За всю историю вручения приза лучшему снайперу эту награду получали 17 игроков – 9 россиян, 3 чеха, 2 американца, по одному словаку, финну и казаху.

Чаще других игроков лучшим снайпером становился Сергей Мозякин – 5 раз. Ему же принадлежит рекорд по количеству шайб за один регулярный чемпионат – 48 шайб в сезоне 2016/17. По два раза приз выигрывали Дмитрий Затонский и Кирилл Капризов.

* — Количество игр, сыгранных хоккеистом в сезоне

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы КХЛ
Призы российского хоккея с шайбой
Хоккей с шайбой в России